Wesson kan som auktorsförkortning betyda:

 Laurence G. Wesson
 Robert G. Wesson

Robotskapade auktorsförkortningar